Ezechiele – profeta biblico, autore dell'omonimo Libro
 Libro di Ezechiele – testo biblico
 Ezechiele – poeta drammatico ebreo ellenista
 Ezechiele – affresco di Michelangelo Buonarroti nella Cappella sistina
 Ezechiele – nome proprio di persona italiano maschile
 Ezechiele – vescovo cristiano orientale siro, vescovo di Zabe, metropolita di Seleucia-Ctesifonte e patriarca della Chiesa d'Oriente tra il 570 e il 581
 Ezechiele Lupo – personaggio Disney